Боголюбов Микола Миколайович:
 Боголюбов Микола Миколайович (режисер) (1870—1951) — оперний режисер, педагог.
 Боголюбов Микола Миколайович (старший) (1909—1992) — радянський математик.
 Боголюбов Микола Миколайович (молодший) (1940) — російський математик.

Сторінки зі списками однофамільців-тезок